Натуральне число 1780
 1780 рік до нашої ери
 1780 рік нашої ери